Le World Open ou Open mondial peut désigner :
 le Carling World Open, compétition de golf ;
 le Casio World Open, compétition de golf ;
 les Championnats du monde de squash (World Open) ;
 l'Open mondial de snooker ;
 le World Open de Philadelphie, compétition d'échecs ;
 le World Poker Open.